Thompson Township kan syfta på:

Kanada 

 Thompson Township, Algoma District, Ontario

USA

Arkansas 

 Thompson Township, Pike County, Arkansas

Illinois 

 Thompson Township, Jo Daviess County, Illinois

Iowa 

 Thompson Township, Guthrie County, Iowa

Michigan 

 Thompson Township, Schoolcraft County, Michigan

Minnesota 

 Thompson Township, Kittson County, Minnesota

North Carolina 

 Thompson Township, Robeson County, North Carolina

Ohio

Pennsylvania